L'église de la Sainte-Croix (en ) est une église de Damas, la capitale de la Syrie.

Liens externes 

Église orthodoxe en Syrie
Église de l'Église orthodoxe d'Antioche
Religion à Damas
Damas